Egelborg steht für
Haus Egelborg in Legden, Kreis Borken, Nordrhein-Westfalen
Oer-Egelborg, Adelsgeschlecht